Silverdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Silverdale (Colorado), aufgegebener Ort
 Silverdale (Indiana)
 Silverdale (Kansas)
 Silverdale (Minnesota), im Koochiching County
 Silverdale (North Carolina)
 Silverdale (Pennsylvania)
 Silverdale (Tennessee)
 Silverdale (Washington)
 Silverdale Township (Kansas)

in Australien:
 Silverdale (New South Wales)

in Kanada:
 Silverdale (British Columbia)

in Neuseeland:
 Silverdale (Auckland)
 Silverdale (Waikato)

im Vereinigten Königreich:
 Silverdale (Lancashire)
 Silverdale (Nottinghamshire)
 Silverdale (Staffordshire)